Мессак — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Мессак — коммуна во Франции в департаменте Иль и Вилен.
 Мессак — коммуна во Франции в департаменте Коррез.